Die Buhlmann-Gruppe ist ein deutscher Stahlhändler mit Hauptsitz in Bremen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Petrochemie, der Chemie-, Öl- und Glasindustrie sowie dem Schiffs- und Maschinenbau. Derzeit beschäftigt die Buhlmann-Gruppe weltweit etwa 700 Mitarbeitende in 15 Ländern. Zur Gruppe gehören die Buhlmann RFS GmbH + Co.KG, die Dylan Staal BV, Hellebeuk BV (beide Niederlande), die RS Matco LLC (USA) und die Barthel Kesselrohre Boilertubes GmbH (Deutschland).

Geschichte 

Im Oktober 1945 ließ Karl August Buhlmann (1910–1989) den Bremer Röhrenhandel ins Handelsregister eintragen. Er erwarb für das Gelände Am Alten Sicherheitshafen 3 im Hohentorshafen in der Bremer Neustadt ein Erbbaurecht für 99 Jahre. Zusammen mit seiner Ehefrau, Mathilde Buhlmann (1923–2019) baute er mit Bezugsscheinen zum Bergen und Abtransportieren von Steinen das erste Firmengebäude. Im August 1949 wurde sie als Mitinhaberin ins Güterregister eingetragen. Grundstock der ersten Geschäfte war der Handel mit den Alliierten Truppen, deren nicht benötigtes Material Karl Buhlmann erwarb. Außerdem wurde im Ruhrgebiet, wo die Stahlproduktion wieder anlief, Ware eingekauft, um sie dann in Bremen wieder zu verkaufen oder zu tauschen. Die ersten Kunden waren Sanitär- und Klempnerbetriebe, die mit Heizungsrohren beliefert wurden.

Im 25. Jubiläumsjahr 1970 hatte der Bremer Röhren- und Eisenhandel 60 Angestellte. 1971 gründete die Firma ein Betriebsbüro in Derendorf bei Düsseldorf in der Nähe zu den Stahl-Produktionsstandorten im Ruhrgebiet. Außerdem erfolgte die Öffnung zum Segment der Kesselrohre. Am 1. Februar 1976 wurde der Sohn Bernhard Buhlmann in der Firma eingestellt. 1978 erfolgte die Umfirmierung in Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel GmbH & Co. KG.

Der einsetzende Zerfallsprozess der regionalen Werftindustrie machte Kesselrohre immer mehr zur Hauptsäule des Geschäfts. Geschäftsbeziehungen wurden in vielen Ländern etabliert und 1982 wurde die erste ausländische Niederlassung der Buhlmann RFS in Finnland gegründet. Mit Abnehmern aus der chemischen und petrochemischen Industrie kamen deutschlandweit Geschäftspartner dazu. Der Platzbedarf wurde 1985 im etwa 15 Kilometer von Düsseldorf entfernten Hilden in nicht mehr genutzten Hallen der Thyssenkrupp AG im Industriegebiet gedeckt.

Bernhard Buhlmanns Bruder, Karl Buhlmann (1951–2016), nahm 1985 seine Arbeit im Unternehmen auf. 1999 gründete Buhlmann eine Repräsentanz in Peking. Als Shanghai im Laufe der Zeit immer mehr Bedeutung als Wirtschaftszentrum erlangte, gründete Buhlmann im Jahr 2010 einen neuen Firmensitz im Finanzdistrikt Pudong.

Im Jahr 2004 eröffnete die Buhlmann R-F-S ein Großlager auf dem alten Thyssenkrupp-Gelände in Duisburg, das unter Schirmherrschaft der EU zum Logistikzentrum Logport ausgebaut wurde. Das Lager ist auf zwölf Hallen sowie ein 2012 bezogenes Bürogebäude auf dem Logport-Areal am Industrie-Binnenhafen in Duisburg angewachsen.

Jan-Oliver Buhlmann, der 1982 geborene dritte Sohn Bernhard Buhlmanns, ging im Jahr 2009 zu Buhlmann. 2010 wechselte er nach Shanghai. Dort betreute er die asiatischen Lieferanten und fungierte als Director Human Resources International. Seit 2014 ist Jan-Oliver Buhlmann ebenso wie Bernhard Buhlmann einer der Geschäftsführer neben Jörg Klüver, Wolfgang Huhn, Christian Baum und Philipp Tengel.

Übernahmen 
 2015: Dylan Steel Solutions, Oud Beijerland, Niederlande
 2019: R-S Matco LLC, Oakboro, North Carolina USA
 2020: Hellebeuk B.V., Valkenburg aan de Geul, Niederlande
 2020: Barthel Kesselrohre Boilertubes GmbH, Düsseldorf, Deutschland

Unternehmensbeteiligungen 
Buhlmann ist an der Brinker Fetten Logistik GmbH & Co. KG, an der MT Laboratories GmbH sowie an der Surfection GmbH beteiligt. Außerdem war die Buhlmann-Gruppe 2020 in die Gründung der Unicorn GmbH Tailormade Processing involviert.

Produkte und Dienstleistungen 
Die Buhlmann Gruppe handelt mit Stahlrohren, Rohrverbindungsteilen und Zubehör. Beratung, Projektmanagement und Logistiklösungen gehören ebenfalls zum Firmenportfolio. Die Gruppe handelt zudem mit Material aus den Bereichen Special Materials, Non Ferrous, Mechanical Tubes, für den Kernenergie-Bereich sowie Baustahl.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der Buhlmann-Gruppe

Unternehmen (Bremen)
Stahlhandelsunternehmen
Handelsunternehmen
Familienunternehmen
Gegründet 1945